Circulus suppressus är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Circulus suppressus ingår i släktet Circulus och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
suppressus